Бегара () — село у повіті Клуж в Румунії. 
 Махмуд-шах I Бегара, Абу'л Фатх Насир-уд-дін Махмуд-шах I (*д/н —23 листопада 1511) — 7-й султан Гуджарату в 1458–1511 роках.